Měždunarodnaja je název pro několik stanic metra, nacházejících se v Ruské federaci:

 Meždunarodnaja (stanice metra v Moskvě) – stanice metra v Moskvě na větvi Filjovské linky
 Meždunarodnaja (stanice metra v Petrohradu) – stanice metra v Petrohradu na Frunzensko-Primorské lince